Митрополит Гавриїл — митрополит Галицький близько 1329 року.

Гавриїл обіймав галицьку кафедру після митрополита Ніфонта, перед Теодором. Його ім'я названо в посланні польського короля Казимира патріарху Філофею 1370 року. Ймовірно, що в 1331 році Гавриїл знаходився в Константинополі (митрополит Галицький брав участь в константинопольському синоді в квітні 1331 року).

Примітки 

Єпископи Константинопольської православної церкви
Галицькі митрополити